Mégaphylle se dit de :
 feuilles modernes, dites aussi « feuilles vraies », pas nécessairement grandes, qui comportent un type particulier de faisceau conducteur (faisceau vasculaire correspondant à la nervure centrale divisée ou à plusieurs nervures). Elles sont présentes chez les plantes du taxon Euphyllophyta. Le schéma évolutif proposé pour expliquer leur origine est la latérisation des systèmes d'axes tridimensionnels ramifiés qui deviennent plats, bilatéraux et enfin fusionnent pour former un limbe, telles les ramifications des Equisetales.
 feuilles de grande taille dont la surface du limbe est supérieure à 20 dm2  selon la classification de Christen Christiansen Raunkiær (1934) ou supérieure à 164025 mm2 selon la classification modifiée de Jack A. Wolfe (1993).
 plantes qui ont des feuilles mégaphylles.

Notes et références

Voir aussi 

Morphologie végétale